Сяде (, в переводе с эстонского языка — «Искра») — периодическое издание, орган комсомола и пионерской организации Эстонской ССР. Издавалась на эстонском языке в Эстонской ССР в 1946—1990 гг.

История 
Выходила в Таллине. Периодичность 1—2 выпуска в неделю. Стоимость газеты 1 копейка. В 1986—1991 годах вместе с «Сяде» выходила русскоязычная газета «Искра». Главным редактором «Искры» была Юта Рензер, исполнительным секретарём — Маре Ветемаа.

Многие в дальнейшем известные эстонские писатели, журналисты и общественные деятели, в том числе Яан Раннап, Хелар Осила, Ингрид Вайденберг, Тиина Ланг, Тийна Йосу, Айнар Руухар, Арне Оттер, Якко Вяли, Рагнар Конд, Тыну Ояла и Аллан Алакюла, сотрудничали с этой газетой в детские годы.

Правопреемником газеты стал молодёжный журнал «Meie Meel», издаваемый в 1991—2001 годах.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Allan Teras «Nekroloog pioneerilehele» EPL/Eesti Ekspress, 15. veebruar 2001
 В гостях у «Барабана»
 Ajaleht «SÄDE» 1962—1966 aastatest 5 numbrit
 Эстонская Советская Социалистическая Республика, Эстония (Ээсти НСВ).

Газеты Эстонии
Газеты СССР
Газеты на эстонском языке
Пионерское движение
Детские газеты
Печатные издания, возникшие в 1946 году
Печатные издания, закрытые в 1990 году